Мартинелли () — фамилия итальянско-швейцарского происхождения. Известные носители: 

  (1899—1968) — итальянский киноактёр.
 Мартинелли, Антон-Эрхард (1684—1747) — австрийский архитектор, сын Франца (Франческо) Мартинелли.
 Мартинелли, Арвид Яковлевич (1900—1938) — начальник управления лагерей, мест заключения, трудовых поселений и особого строительства УНКВД Дальневосточного края.
  (1923—1999) — итальянский искусствовед и художественный критик.
 Мартинелли, Габриэл (род. 2001) — бразильский футболист, нападающий.
 Мартинелли, Давиде (род. 1993) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (род. 1974) — итальянский композитор.
 Мартинелли, Джо (1916—1991) — американский футболист, участник чемпионата мира 1934 года.
 Мартинелли, Джованни (1600—1659) — итальянский художник, работавший во Флоренции.
 Мартинелли, Джованни (1885—1969) — итальянский оперный певец (тенор), работавший в Италии, США и Великобритании.
 Мартинелли, Джованни-Баттиста (1701—1754) — австрийский архитектор, сын Франца (Франческо) Мартинелли.
 Мартинелли, Доменико (1650—1718) — итальянский архитектор, работавший в Австрии.
  (1909—1983) — французский киноактёр.
  (род. 1951) — французский театральный режиссёр.
  (1590—1608) — итальянская певица эпохи барокко.
 Мартинелли, Кристиан (род. 1983) — итальянский биатлонист.
 Мартинелли, Лоренцо — итальянский художник и скульптор.
 Мартинелли, Матеус (род. 2001) — бразильский футболист, полузащитник.
  (род. 1952) — итальянский инженер, руководитель команды Феррари в 1994—2006 годах.
 Мартинелли, Рикардо (род. 1952) — панамский политик, 49-й президент Панамы (2009—2014).
 Мартинелли, Себастьяно (1848—1918) — итальянский кардинал и папский дипломат, брат Томазо Мартинелли.
 Мартинелли, Томмазо Мария (1827—1888) — итальянский кардинал, брат Себастьяно Мартинелли.
  (1557—1630) — итальянский акробат и актёр комедии дель-арте, его портрет кисти Доменико Фетти (1621—1622) из собрания Кроза в коллекции Эрмитажа, повторение — в Галерее Академии (Венеция).
 Мартинелли, Франческо (1651—1708) — итальянский архитектор, отец Антон-Эрхарда и Джованни-Баттиста Мартинелли.
  (1918—1996) — американская художница и поэтесса.
 Мартинелли, Эльса (1935—2017) — итальянская актриса и фотомодель.
  (1911—1999) — итальянский математик.

 Топоним
 Мартинелли — название озера Талсу в Латвии.

 См. также
  — американская компания по производству шипучих напитков.